SLC26A8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 970 амінокислот, а молекулярна маса — 109 006.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, диференціація клітин, сперматогенез, мейоз, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки